Fliegauf ist der Familienname folgender Personen:

 Benedek Fliegauf (* 1974), ungarischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Rolf Fliegauf (* 1980), deutscher Koch